Owensville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Owensville (Arkansas)
 Owensville (Indiana)
 Owensville (Maryland)
 Owensville (Missouri)
 Owensville (Ohio)
 Owensville (Texas)
 Owensville (Virginia)